Primera División 1945 (Chili)
 Primera División 1945 (Argentinië)
 Primera División 1945 (Uruguay)
 Primera División 1945 (Paraguay)
 Primera División 1944/45 - Spanje